

Biografia 
Dopo aver iniziato ad esibirsi in alcuni concorsi canori a partire dal 1960, nel 1961 riesce ad arrivare alle fasi finali del Festival di Castrocaro, suscitando l'attenzione di Gian Piero Reverberi, che decide di seguirlo come produttore.

Nel 1962 ottiene un contratto discografico con la CAR Juke-Box, l'etichetta di Carlo Alberto Rossi, ed incide i primi 45 giri.

Nel 1964 con la canzone Comme, scritta da Alberto Testa, Enzo Bonagura e Flavio Carraresi partecipa con successo al Festival di Napoli 1964, in abbinamento con la cantante genovese Margherita.

L'anno seguente gareggia al Festival di Sanremo 1965 con Io non volevo, canzone scritta dallo stesso Reverberi per la musica e da Rosario Leva per il testo, che non viene ammessa alla serata finale.

Dal vivo si fa accompagnare dal gruppo beat denominato The Red Devils.

Alla fine del decennio si ritira dall'attività.

Discografia parziale

Singoli 

1964: Quel che pensi, dimmelo/Era da te (che volevo restare) (CAR Juke-Box, JN 2283)
1964: Se mi vuoi bene/Devi restare con me (CAR Juke-Box, JN 2313)
1964: Comme/Lasciala (CAR Juke-Box, JN 2347)
1965: Io non volevo/Non aspettarti (grandi cose) (CAR Juke-Box, JN 2361)
1965: Un pugno di sabbia/Soltanto un anno fa (CAR Juke-Box, JN 2373)
1966: Hey, hey, dove vai?/Un pugno di sabbia (CAR Juke-Box, JN 2407)

Bibliografia 
 Antonio Sciotti, Enciclopedia del Festival della Canzone Napoletana 1952-1981, ed. Luca Torre, 2011.
Eddy Anselmi, Festival di Sanremo. Almanacco illustrato della canzone italiana, edizioni Panini, Modena, alla voce Giordano Colombo

Collegamenti esterni 

Gruppi e musicisti della Lombardia
Partecipanti al Festival di Napoli
Partecipanti al Festival di Sanremo